Cascavel (microregio in Ceará), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Ceará
 Cascavel (gemeente in Ceará), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Ceará
 Cascavel (microregio in Paraná), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Paraná
 Cascavel (gemeente in Paraná), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná